Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших важную роль в истории футбольного клуба «Реал Мадрид». В этом списке представлены игроки, которые провели не менее 100 матчей за клуб.

«Реа́л Мадри́д» () — испанский футбольный клуб, названный ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» — один из трёх клубов, который ни разу не покидал высший испанский дивизион.

В настоящее является одним из самых успешных клубов в испанском футболе, завоевав в общей сложности 61 национальных титула; рекордные 32 титула чемпионата Ла лиги, 19 Кубков Испании, 9 раз становился обладателем Суперкубка Испании. Также является одним из самых успешных клубов в европейском футболе, выиграв тринадцать официальных трофеев УЕФА в общей сложности.

Рауль удерживает рекорд по количеству общих выступлений за Реал, сыграв 741 матч с 1994 по 2010 год, второй Мануэль Санчис, который провел 711 матчей с 1983 по 2001 год. Икер Касильяс занимает 3 место с 707 матчами за клуб.

Рауль также являлся лучшим бомбардиром в истории клуба забив 323 гола, из которых 228 были забиты в Ла лиге. Альфредо Ди Стефано является вторым с 305 голами, а Сантильяна является третьим, с 289 голами. Криштиану Роналду является рекордсменом по количеству голов за один сезон, он забил 60 голов во всех соревнованиях в течение сезона 2011/12. Роналду также принадлежит рекорд по голам за один сезон в Ла Лиге, он забил 46 голов в сезоне 2011/12. Криштиану Роналду обогнал Рауля по забитым мячам за клуб, забив 324-ый гол в ворота Леванте 17.10.2015 и став лучшим бомбардиром в истории клуба Реал Мадрид.

По состоянию на 22 декабря 2013 года, 141 футболистов провели за «Реал» 100 и более матчей. Из них 10 человек до сих пор выступают за клуб.

Список игроков 
Заголовки таблицы
 Гражданство — Если игрок выступал за национальную сборную какой-либо страны, то указывается эта страна. В противном случае, указывается страна рождения игрока.
 Карьера в «Реале» — Годы первого и последнего выступления игрока в составе «Реала».

Легенда

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Р